Ма́та Ха́ри (, дословно — «глаз дня») — многозначное словосочетание.

 Мата Хари (наст. имя Маргарета Зелле; 1876—1917) — танцовщица и куртизанка, обвинённая в шпионаже и казнённая во время Первой мировой войны.

Кино и телевидение
 «Мата Хари» — немой фильм Людвига Вольфа с Астой Нильсен в главной роли (Германия, 1920).
 «» — немой фильм Фридриха Фехера (Германия, 1927).
 «Мата Хари» — фильм Джорджа Фицмориса с Гретой Гарбо в главной роли (США, 1931).
 «» — фильм Жан-Луи Ришара с Жанной Моро в главной роли (Франция—Италия, 1964).
 «Мата Хари» — фильм Кёртиса Харрингтона с Сильвией Кристель в главной роли (США, 1985).
 «Мата Хари» — телесериал (Россия, Украина, Португалия 2017).

Музыка и мюзиклы 
 «» — мюзикл Эдварда Томаса, режиссёр Винсент Миннелли (Вашингтон, 1967).
 «» — мюзикл Фрэнка Уайлдхорна (Сеул, 2016).
 «» — песня Анне-Карине Стрём, с которой та представляла Норвегию на конкурсе песни «Евровидение-1976».
 «Mata Hari» — песня Самиры Эфенди, с которой та представляла Азербайджан на конкурсе песни «Евровидение-2021».

Другое 
  (род. 1931) — американская беговая лошадь-чемпион.
  — крупная торговая сеть в Индонезии.
  — игровой автомат для пинбола, выпущенный в 1977 году.
  — компьютерная игра для Windows, выпущенная в 2008 году.

См. также 
 Hari Mata Hari
 Хари